Příjmení Kyselák (Kyseláková), Kyselak nosí více různých osobností:

 Stanislav Kyselák (1915–1983), český hudebník, hudební skladatel, pedagog
 Jan Kyselák (* 1949), umělec, hudební režisér a pedagog
 Ladislav Kyselák (1959–2012), violista, hudební pedagog

Kyselak 
 Joseph Kyselak, rakouský horolezec a státní úředník

Související články 
 Kysilka

Česká příjmení